Флаг сельского поселения Веселёвское — официальный символ муниципального образования «Сельское поселение Веселёвское» Наро-Фоминского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 3 сентября 2007 года и 9 ноября 2007 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3581.

Флаг составлен на основании герба сельского поселения Веселёвское по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее изображение белой (с серыми и чёрными деталями) орлиной головы, увенчанной стилизованным жёлтым (с чёрными и оранжевыми деталями) укреплением. Внизу изображение орлиной головы расширяется, образуя полосу вдоль нижнего края полотнища шириной (по краям) 1/10 от ширины полотнища».

Обоснование символики 
Композиция флага аллегорически показывает историю Веселёвских земель. Территории, вошедшие в состав современного сельского поселения Веселёвское имеют богатое прошлое. Этими землями владели Дмитрий Донской, Дмитрий Шемяка, Симеон Гордый, Иван III, Иван Грозный. Очень часто земли современного сельского поселения оказывались в центре исторических событий.

Древнейшим населённым пунктом является крепость Вышегород, основанная в XII веке Черниговскими князьями для охраны своих земель в среднем течении Оки на её притоке — Протве. Расположенная на крутом, высоком берегу крепость служила надёжной опорой сначала черниговским, затем рязанским и московским князьям.

Город-крепость в виде короны на голове орла образно представляет «город на высоком месте» — Вышегород, где голова орла и «высокое место» — холм, и гребень волны реки Протва, на которой расположена крепость. Голова орла перекликается с гербом черниговских князей — основателей и первых устроителей здешних мест. Орёл — символ света, победы, бессмертия, царственности.

Символику флага дополняют цвета:

Красный цвет — символ труда, мужества, силы, красоты.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности и интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания. Серебро также указывает на то, что сельское поселение Веселёвское является одним из наиболее экологически чистых поселений Московской области.

Примечания 

Флаги с изображением коронованного орла
Флаги с изображением крепости